Parvilucina är ett släkte av musslor. Parvilucina ingår i familjen Lucinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Parvilucina